Quanta plural de quàntum, unitat elemental i invisible 
 Quanta Plus, aplicació de desenvolupament web del KDE